Usson ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte:
 Usson, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Usson-en-Forez, Gemeinde im Département Loire
 Usson-du-Poitou, Gemeinde im Département Vienne

Usson ist Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Jean-Louis d’Usson de Bonnac (1734–1821), französischer Bischof
 Pierre Chrysostème d’Usson de Bonnac (1724–1782), französischer Diplomat

Usson ist der Name folgender Bauwerke:
 Château d'Usson, Schloss bei Pons im Département Charente-Maritime
 Burg Usson, eine Katharerburg im Département Ariège
 Festung Usson, eine Festungsruine in Usson im Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 La Chapelle-sur-Usson, Saint-Étienne-sur-Usson, Varennes-sur-Usson